księgowanie (informatyka)
 księgowanie (rachunkowość)